Troizkaja (russisch ) ist:
 der Name mehrerer Ortschaften in Russland:
 Troizkaja (Archangelsk), eines Dorfes in der Oblast Archangelsk
 Troizkaja (Inguschetien), einer Staniza in der Republik Inguschetien
 Troizkaja (Krasnodar), einer Staniza in der Region Krasnodar
 Troizkaja (Samara), eines Dorfes in der Oblast Samara

 der Familienname von:
 Natalja Leonidowna Troizkaja (1951–2006), Opernsängerin
 Tatjana Nikolajewna Troizkaja (1925–2018), russische Archäologin und Hochschullehrerin
 Walerija Alexejewna Troizkaja (1917–2010), sowjetische Geophysikerin

Siehe auch:
 Troizki
 Troizkoje